Серге́й Алекса́ндрович Попо́в:
 Попов, Сергей Александрович (род. 1949) — российский государственный деятель.
 Попов, Сергей Александрович (1966—2020) — советский и российский футболист.
 Попов, Сергей Александрович (род. 1971) — украинский футболист.
 Попов, Сергей Александрович (род. 1974) — российский кинорежиссёр.
 Попов, Сергей Александрович (1850 — после 1919) — врач, фармаколог, профессор и директор Харьковского женского медицинского института.